Илья Гордон:
 Гордон, Илья Зиновьевич (1907—1989) — советский политработник, фронтовой корреспондент, писатель на языке идиш.
 Гордон, Илья Семёнович (1906—1943) — советский белорусский шашечный деятель и игрок.